Лабурдонне:

 Лабурдонне, Бертран Франсуа де (1699—1753) — французский мореплаватель.
 Лабурдонне, Луи Шарль де (1795—1840) — французский шахматист. Внук Бертрана Франсуа Маэ де Лабурдонне.
 Лабурдонне, Франсуа Режи (1767—1839) — французский политический деятель, граф.